

Anno 
 368 o 368 a.C.

Codici 
 368 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Ochiai, nella prefettura di Kanagawa, in Giappone

Matematica 
 368 – numero